

Entreprise 
 Rohm, entreprise japonaise d'électronique ;
 Rohm and Haas, entreprise américaine de chimie.

Patronyme 

 Elisabeth Röhm (1973-), actrice américaine ;
 Ernst Röhm (1887-1934), homme politique et officier nazi ;
 Otto Röhm (1876-1939), entrepreneur allemand.

Patronyme germanique